Anna Ticho (1894-1980), artiste israélienne.

 Ticho, localité éthiopienne située dans la zone Arsi ;
 Ticho, un ancien awraja (subdivision) de l'Arsi, en Éthiopie ;
 la maison Ticho, établissement dépendant du musée d'Israël à Jérusalem.